Die Liste der Naturdenkmale in Ravensburg nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg liegenden Stadt Ravensburg. In Ravensburg gibt es insgesamt dreißig als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon neun flächenhafte Naturdenkmale (FND) und einundzwanzig Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Ravensburg